

Patronymes 
 Lance Comfort (1908-1966) est un réalisateur, producteur, scénariste et acteur britannique.

Toponymes 
 Comfort (Texas), une census-designated place située au Texas, aux États-Unis ;
 Comfort, une census-designated place de Virginie-Occidentale, aux États-Unis ;
 Comfort Cove – Newstead est une petite communité située près de Campbellton dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada.

Musique 
 Comfort est le premier album studio de Maya Jane Coles, sorti en 2013 ;
  est le premier album studio du groupe Failure, sorti en 1992 ;
 Comfort Eagle est le quatrième album studio du groupe Cake, sorti en 2001 ;
 Comfort in Sound est le quatrième album studio du groupe Feeder, sorti en 2002.

Divers 
  ;
 Le  est le second navire-hôpital de classe Mercy de la United States Navy.

Voir aussi